S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl () — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, разрабатываемая компанией GSC Game World для Microsoft Windows и Xbox Series X/S. Должна стать очередной игрой серии S.T.A.L.K.E.R.. Как и в предыдущих частях серии, действие S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, куда авантюристы-«сталкеры» проникают в поисках фантастических артефактов, но сталкиваются с мутантами, аномалиями и другими опасностями. Планируется, что игра будет сочетать в себе элементы жанров шутера от первого лица, survival horror и immersive sim, а также предлагать для исследования обширный открытый мир.

Игра первоначально была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году, но этот первоначальный проект был отменён, а команда разработчиков распущена. В 2018 году GSC Game World объявила о возобновлении разработки. Выход игры запланирован на 2023 год для Xbox Series X/S и ПК.

Игровой процесс и сюжет 

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является шутером от первого лица в открытом мире с элементами survival horror и ролевой игры. Действие игры происходит в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где — помимо аварии в 1986 году — в 2006 году произошла вторая катастрофа, в результате которой физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились, появилось множество аномалий, артефактов и существ-мутантов. Главный герой — сталкер по кличке Скиф.

Разработка

Общая информация 
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается компанией GSC Game World. Первоначально работа над игрой внутри компании стартовала 1 декабря 2009 года, вскоре после выхода самостоятельного дополнения «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Помимо привычной для серии версии игры для персональных компьютеров под операционной системой Windows, выпуск планировался и на игровые консоли Xbox 360 и PlayStation 3. Хотя разработчики и заявляли, что игра будет построена на совершенно новом игровом движке, «созданном с нуля», на деле они использовали свой оригинальный движок X-Ray, который обновили до версии 2.0 и дорабатывали с учётом всех кроссплатформенных требований. Официальный анонс игры состоялся 13 августа 2010 года, а выход планировался не раньше 2012 года, однако проект попал в «производственный ад» и в декабре 2011 года работа над проектом была заморожена после роспуска Сергеем Григоровичем команды разработчиков GSC Game World. На протяжении более 6 лет игра считалась полностью отменённой, пока в середине мая 2018 года не была вновь анонсирована. 23 июля 2020 года, студия показала первый трейлер игры.

Первые сведения и анонс 

7 апреля 2009 года газета «Комсомольская правда в Украине» провела онлайн-конференцию c генеральным директором компании GSC Game World Сергеем Григоровичем, на которой он, помимо анонса самостоятельного дополнения «Зов Припяти» к оригинальной игре, впервые официально заявил о планах компании на выпуск полноценной второй части, продолжения серии S.T.A.L.K.E.R.. В интервью февральского выпуска украинского журнала Gameplay за 2010 год Сергей Григорович подтвердил информацию о планах по разработке полноценного продолжения серии S.T.A.L.K.E.R., а также добавил, что вторая часть будет мультиплатформенным проектом с релизом на игровых консолях и аналогично «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» будет трилогией с двумя дополнениями.

13 августа 2010 года GSC Game World официально анонсировала S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжение серии игр о постапокалиптической Чернобыльской Зоне, выход которой намечался на 2012 год. Разработчики добавили, что игра будет работать на новом кроссплатформенном движке, разработанном внутри студии, так как, по словам PR-менеджера Олега Яворского, движок X-Ray уже «устарел» и его возраст был почти 10 лет.

7 декабря 2010 года PR-менеджер Олег Яворский в интервью сайту GSC-Fan.com рассказал, что действия игры будут происходить в 2015 году. Позднее, в январе 2011 года Олег Яворский вместе с другими разработчиками отвечал на вопросы фанатов на официальной странице игры в Facebook. Из их ответов стало известно, что в игре будут присутствовать сама Чернобыльская АЭС, город Чернобыль и так называемый объект Чернобыль-2 с его антенной ЗГРЛС типа «Дуга». Кроме того, разработчики заверяли игроков на ПК, что версия игры для персональных компьютеров не «потерпит ущерба» в связи с переходом проекта на мультиплатформенность, а также будет иметь поддержку DirectX 11.

В июле 2011 года Сергей Григорович провел пару онлайн-конференций с газетами «Аргументы и факты в Украине» и «Комсомольская правда в Украине», в которых рассказал некоторую информацию о игре. По словам генерального директора GSC, его компания лицензировала физический движок Havok, который будет использоваться в проекте, сама же игра будет иметь DRM-защиту, требующую подключения к Интернету для запуска. Главным героем вновь планируется сделать сталкера по кличке «Стрелок», сюжет будет связан с предыдущими играми серии и, в отличие от предыдущих игр, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет иметь большой «бесшовный мир», не разделённый на локации. Григорович добавил, что, по его оценкам, на середину 2011 года игра готова на 50 %, её пиар-кампания будет очень короткой, без открытого бета-теста, и начнётся перед самым выходом. Также возможность включения в игру многопользовательского режима и выход на PlayStation 3 остаются под вопросом.

В начале октября 2011 года Сергей Григорович подтвердил изданиям Kotaku Australia и Rock, Paper, Shotgun намерения использовать DRM-защиту в будущей игре из-за высокого уровня коммерческого пиратства в странах постсоветского пространства. 23 ноября 2011 года на официальном канале серии на YouTube появилось видео-обращение Алексея Сытянова, ведущего геймдизайнера и сценариста проекта, который работал над S.T.A.L.K.E.R. с 2002 по 2007 года. В нём он заявил о своём возвращении в GSC для работы над сиквелом и отметил, что команда нуждается в новых талантливых людях и опытных специалистах и ищет их.

Прекращение разработки 
9 декабря 2011 года генеральный директор GSC Game World Сергей Григорович по личным и финансовым причинам распустил команду разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 и приостановил работу компании. В тот же и последующие дни появилась различная информация о закрытии студии и прекращении всех работ над проектом. Долгое время ситуация оставалась неясной из-за отсутствия каких-либо комментариев Сергея Григоровича, и вскоре в Интернет из  разработчиков начали утекать различные концепт-арты игры, скриншоты из редакторов и видео с анимациями.

В начале весны 2012 года Алексей Сытянов в интервью украинскому журналу «Шпиль» рассказал, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 заморожена, а также опроверг слух, что бывшая команда разработчиков ищет инвесторов для продолжения работы над игрой. 25 апреля 2012 года большая часть бывших сотрудников объявила о создании новой студии Vostok Games и начали разработки собственной игры в жанре массового многопользовательского шутера от первого лица — Survarium, которая будет распространяться по системе free-to-play. В опубликованном ими видеодневнике они подтвердили прекращение разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 в декабре 2011 года. Помимо этого, в конце весны — начале лета появились слухи о передаче прав на бренд S.T.A.L.K.E.R. американскому издателю Bethesda Softworks. Сергей Григорович никак не прокомментировал это, а PR-менеджер Bethesda сказал, что «они не комментируют слухи или спекуляции». 12 декабря 2012 года немецкая компания bitComposer Interactive объявила о приобретении прав на создание игр на основе бренда S.T.A.L.K.E.R., при этом в качестве предыдущего владельца был указан Борис Стругацкий. После этого на официальном сайте GSC Game World появилось заявление, что владельцем франшизы остаётся GSC в лице Сергея Григоровича.

В конце 2014 года студия GSC Game World возобновила работу, объявив о разработке нового проекта, позже получившего название «Казаки 3». PR-менеджер компании Валентин Елтышев в интервью GamesIndustry.biz рассказал, что после роспуска старой команды все наработанные материалы (было сделано несколько локаций, игровых уровней и персонажей) и новая версия движка (которая была готова на 70—80 %) остались у них.

Возобновление работы над игрой 
15 мая 2018 года Сергей Григорович в Facebook объявил о возобновлении разработки игры. Кроме того, информация о разработке игры появилась на официальном сайте компании GSC Game World, и был обнародован промосайт S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором указаны цифры «2.0.2.1.», воспринятые журналистами как год выхода игры.

Позднее, в июне, редакционный директор журнала «Игромания» Алексей Шуньков перешёл в GSC Game World для работы над игрой. В декабре 2018 года на B2B конференции Games Gathering в Киеве комьюнити-менеджер GSC Тарас Кукурян подтвердил факт разработки игры. 6 февраля 2019 года GSC на своих страницах в социальных сетях сообщила, что цифры «2.0.2.1.» на сайте игры являются частью ARG и первый код (число «35») был отгадан.

28 марта 2019 года GSC Game World обновила страницу S.T.A.L.K.E.R. 2 в сети; вместо «заглушки» с названием игры там появился арт к ней и музыкальная композиция, а также ссылки на социальные сети и предыдущие части франшизы.

2 января 2020 года разработчики официально подтвердили, что игра разрабатывается на базе движка Unreal Engine.

Разработчики заявили, что в игре не будет режима «королевской битвы» (). В игре будет присутствовать поддержка пользовательских модификаций как в прошлых играх серии.

23 марта 2020 года в официальном Twitter-аккаунте был показан первый скриншот игры, вместе с которым команда разработчиков опубликовала обращение к игрокам.

В середине июля 2020 года стало известно, что в GSC Game World в роли ведущего программиста S.T.A.L.K.E.R. 2 вернулся Дмитрий Ясенев, который ранее принимал участие в разработке оригинальной трилогии, а также был одним из авторов «симуляции жизни» A-Life.

23 июля 2020 года на презентации Xbox Games Showcase был показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Планировалось, что игра будет временным эксклюзивом Microsoft и на старте будет доступна только на ПК и Xbox Series X в Xbox Game Pass.

30 декабря 2020 года издание IGN опубликовало первый официальный тизер игры, сделанный на движке и изображающий игровой процесс. В описании ролика было названо имя главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2 — Скиф. В качестве атрибутов разрабатываемой игры были указаны «стремительная смена локаций», «зловещие пейзажи» и «постоянное ощущение неизбежной опасности в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека».

26 марта 2021 года создатели игры обнародовали модели оружия, брони и лица персонажа, которые были переработаны с учётом нового движка. PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров рассказал, что в игре будет более 30 видов оружия, и его можно будет модифицировать. Также имеется конструктор, позволяющий создавать уникальный внешний вид персонажей; в частности, можно гибко настраивать зубы персонажей, чтобы «у каждого персонажа в Зоне была уникальная улыбка». По словам Бочарова, до конца года будут появляться новые видеоролики по игре.

13 июня 2021 года на выставке Electronic Entertainment Expo разработчики обнародовали официальный геймплейный трейлер. Было уточнено название игры — «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», а также названа планируемая дата выхода — 28 апреля 2022 года.

12 января 2022 года разработчики сообщили в социальных сетях, что переносят планы по выходу игры на 8 декабря 2022 года.

2 марта 2022 года, в связи с начавшимся вторжением России на Украину, GSC Game World на своём официальном YouTube-канале заявили, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 «отошла на второй план», но «будет определённо продолжена после победы». 14 марта на своей официальной странице ВКонтакте разработчики объявили, что по той же причине игра не выйдет в России (кроме цифровых копий, заказанных до этого). Английское написание названия игры было изменено для отражения украинского произношения названия города (Chornobyl вместо Chernobyl), о чём украинское сообщество просило разработчиков ещё до войны. 22 апреля Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту. В июне 2022 года студией было объявлено о переносе игры на 2023 год.

К осени 2022 года GSC Game World переместила большую часть сотрудников на запад Украины и в соседние страны — первоначально в Ужгород и Будапешт, позже главный офис компании с 200 сотрудниками разместился в Праге, хотя ещё 130 сотрудников остались на территории Украины. К октябрю 2022 года GSC Game World уже вновь была полностью загружена разработкой игры, хотя и не без трудностей — например, в старом офисе в Киеве была хорошо оборудованная студия для захвата движения, которую при переезде в Прагу пришлось оставить. Сергей Григорович заявлял в интервью Wired, что на фоне вторжения разрабатываемая игра стала для студии ещё более значимой, чем прежде, — «национальным продуктом», свидетельством того, что у Украины есть свое культурное наследие, что-то, что можно с гордостью показать всему миру.

В марте 2023 года компания GSC Game World была взломана хакерами, которые похитили материалы будущей игры. Хакеры шантажировали разработчиков и выдвигали им требования, угрожая выложить украденные материалы в открытый доступ. Сами разработчики подтвердили утечку и попросили игроков воздержаться от просмотра и распространения украденных материалов.

Восприятие

До выхода 
C момента анонса и выхода первой игры серии S.T.A.L.K.E.R., вокруг франшизы образовалось постоянное сообщество фанатов, при этом в определённых кругах серия стала культовой. Появление в декабре 2011 года информации об отмене проекта сильно взволновало поклонников серии, впоследствии, некоторые из фанатов устроили акцию в поддержку игры и команды разработчиков в киевском офисе компании GSC Game World. В феврале 2012 года американский сайт IGN назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 одним из «утерянных проектов», который они бы хотели увидеть на Kickstarter, наряду с такими играми, как Shenmue III, и продолжением Killer Instinct.

Повторный анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 в середине мая 2018 года пользователями рунета и рядовыми игроками был принят в основном положительно, спровоцировал волну интернет-мемов. В то же время сотрудники журнала «Игромания» высказали своё мнение по проекту. По прогнозам редакционного директора Алексея Шунькова, «если разработчики решатся на радикальные изменения геймплея и окружения, в игре в любом случае останутся отдельные узнаваемые мелочи», подчеркивающие принадлежность к серии. Он уверен, что проект «станет гораздо более украинским по духу, по антуражу, по сюжетному наполнению», обосновывая тем, что «с момента выхода первой части игры Украина стала гораздо более самобытной страной, появились новые культурные пласты, новые смыслы и понятия», что вероятно «найдёт отражение в игре, и это может оказаться непривычным для российских игроков». На фоне этого, Алексей не отрицает в будущем возможности запрета игры на территории России. Автор журнала Евгений Пекло сомневается, что «продолжение [оригинальной игры] сможет подарить хотя бы половину тех эмоций», которых давала «Тень Чернобыля», а «ультравысокие ожидания наверняка испортят уйме игроков удовольствие от игры», приводя в пример разочарование аудитории и негатив вокруг Duke Nukem Forever. Редактор Лев Левин выразил опасения по поводу игры, среди них то, «что к моменту релиза, [проект] окажется не нужен никому, кроме ностальгирующих фанатов», а также предполагает конкуренцию с продуктами 4A Games, другой украинской компании разработчика компьютерных игр, которая по его словам «настолько наловчится работать с открытым миром, что задвинет „Сталкера“ как технически, так и в плане геймдизайна». В то же время главный редактор Родион Ильин был более оптимистичен по поводу игры, однако предположил, что её выход будет отложен с предполагаемого 2021 до как минимум 2025 года.

На выставке «ИгроМир 2018» писатель Дмитрий Глуховский, автор вселенной «Метро 2033», заявил, что исключает какую-либо конкуренцию между S.T.A.L.K.E.R. 2 и проектами 4A Games по его вселенной, в частности с Metro Exodus.

Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самым популярным c презентации Xbox Games Showcase 2020 от Microsoft на официальном YouTube-канале Xbox по количеству просмотров, обогнав видеоролики всех игр, в том числе трейлер игрового процесса Halo Infinite — последней из серии игр Halo.

В марте 2022 года на ежегодной премии LUDI Awards, организованной российскими сайтами Канобу и Игромания, игра заняла 1 место в категории «Самая ожидаемая игра».

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Концепт-арты и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 // Zone Chronicles.

Отменённые компьютерные игры для Xbox 360
Отменённые компьютерные игры для PlayStation 3
Игры для Windows
Игры для Xbox Series X/S
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Шутеры от первого лица
S.T.A.L.K.E.R. (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные на Украине
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры в жанре альтернативная история